Slovenska republička nogometna liga je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1974./75.  Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Mercator" iz Ljubljane.

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutarnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Godišnjak Fudbalskog saveza Jugoslavije 1974./75. i 1975./76., Beograd, ISSN: 0351-2894, str. 538  
 Jože Volfand: 80 let nogometa v Celju, Celje, 1999.,  (Fit Media), str. 70 
 rsssf.com, Slovenia - List of Final Tables 1946-1998 (1974/75) 
  

1974-75 1
SLO 1  
1974-75 1 republička
1974-75 1